Ecuador er inddelt i 24 provinser. Provinserne i Ecuador og deres hovedstæder er:

1Indbyggertallene er pr. 28. november 2011

Områder der ikke hører under en provins 
Der er desuden tre områder i Ecuador, der ikke hører til nogen provins. Disse tre områder har tilsammen 32.384 indbyggere.

 Las Golondrinas:, der har 5302 indbyggere.
 La Manga del Cura:, der har 20.758 indbyggere.
 El Piedrero:, der har 6324 indbyggere.

Referencer 

Ecuadors geografi